Parant ist der Name von

 Jean-Luc Parant (* 1944), französischer Schriftsteller
 Narcisse Parant (1794–1842), französischer Politiker
 Parant Frères, ehemaliger französischer Automobilhersteller